Алахеро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гомера. Занимает площадь 49,43 км². Население 2048 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе